Maurice Raskin (1906 - 1943), un résistant belge.
 Maurice Raskin (1906 - 1984), un violoniste belge.